

Мечка () — село в Плевенській області. Входить до складу общини Плевен.
 Мечка () — село в Русенській області. Входить до складу общини Іваново.